Kjell Johansson (schrijver), een Zweedse schrijver
Kjell Johansson (scheidsrechter), een Zweedse voetbalscheidsrechter
Kjell Johansson (tennisser), een Zweedse tennisser
Kjell Johansson (tafeltennisser), een Zweedse tafeltennisser